Candidatul manciurian se poate referi la:

 Candidatul manciurian (film 2004) - un film american din 2004

 Candidatul manciurian (film 1962) - un film american din 1962

 Candidatul manciurian (roman) -  un roman scris în 1959 de către Richard Condon